Повія — жінка, що займається проституцією.
 «Повія» — роман Панаса Мирного (1883).

 «Повія» — білоруський радянський художній фільм 1926 року.
 «Повія» — фільм 1961 року за однойменним романом.